

Patronyme
 Joseph Claude Grézard (1767-1826), général de brigade français ;
 Léo Grézard (1926-2014), homme politique français.

Homonymie de patronyme